Een verkeersweg:
 N260 (België)
 N260 (Frankrijk)
 N260 (Nederland), zie Provinciale weg 260
 N-260 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing